Arte primitivo puede referirse a:

 una de las especializaciones de los estudios de Historia del Arte;
 arte de una cultura primitiva o de un pueblo primitivo;
 arte prehistórico, arte de los hombres durante la prehistoria;
 arte indígena, arte nativo o arte tribal;
 arte arcaico, se utiliza para designar las características "anticuadas" o "primitivas" de una obra concreta o del estilo particular de un artista o de un movimiento artístico o época enteros;
 arte antiguo, arte de la Edad Antigua;
 arte infantil, dibujos, pinturas y otras obras artísticas creadas por los niños;
 arte naïf o arte ingenuo;
 art brut o arte marginal;
 primitivos flamencos, denominación historiográfica para los maestros de la escuela flamenca de pintura en sus siglos iniciales (de la primera mitad del XV a mediados del XVI);
 primitivos italianos, pintores de finales de la Edad Media (Gótico italiano, Duecento o siglo XIII, Trecento o siglo XIV) y el Primer Renacimiento (Quattrocento o siglo XV);
 primitivos españoles.

Historia del arte